Annikitteq bezeichnet:
 Annikitteq (Berg, bei Isertoq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Annikitteq (Berg, bei Kuummiit), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland